Vol. 2 (Joan Baez), een muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Joan Baez uit 1961
 Volume 2 (Herb Alpert), een muziekalbum van Herb Alpert met The Tijuana Brass uit 1963
 Volume two (Soft Machine), muziekalbum van Soft Machine uit 1969
 Volume two (Don Williams), een muziekalbum van Don Williams uit 1974
 Stars on 45 volume 2, een lied van de Nederlandse muziekgroep Stars on 45 uit 1981
 Volume two (Sleep), een muziekalbum van de Amerikaanse band Sleep uit 1991
 Volume 2 (Chuck Berry), een muziek album van de Amerikaanse muzikant Chuck Berry uit 1995
 Jock Rock, Volume 2, een muziekalbum van de Amerikaanse Rock-serie Jock Jams uit 1995
 Jock Jams, Volume 2, een muziekalbum van de Amerikaanse Dance-serie Jock Jams uit 1996
 Excelsior United Volume II: Seven bands, seven songs, een verzamelalbum van Excelsior Recordings uit 1997
 Volume 2: Status: Ships Commander Butchered, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 1998
 Vol. 2... Hard knock life, een muziekalbum van de Amerikaanse rapper Jay-Z uit 1998
 Volume 2: Release, een muziekalbum van Afro Celt Sound System uit 1999
 BYO Split Series, Vol. 2, een muziekalbum van BYO Records met Swingin' Utters en Youth Brigade uit 1999
 Volume 2 (CKY), het debuutalbum van de Amerikaanse band CKY uit 1999
 Warts and All: Volume 2, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2002
 Volume 2 (Billy Bragg), een muziekalbum van de Britse zanger Billy Bragg uit 2006
 Fine fine music volume 2, een verzamelalbum van Excelsior Recordings uit 2007
 Ed Rec Vol. 2, een verzamelalbum samengesteld van Ed Banger uit 2007
 Vol. II (Hurt) een album van de Amerikaanse band Hurt uit 2007
 Volume II (Kamchatka), een muziekalbum van de Zweedse band Kamchatka uit 2007
 Vol.2 (Goo Goo Dolls), een muziekalbum van de Amerikaanse band Goo Goo Dolls uit 2008
 Dr. Stan's Prescription, Volume 1, een live muziekalbum van de Amerikaanse band moe uit 2009
 Volume two (She & Him), een muziekalbum van She & Him (samenwerking van M. Ward en Zooey Deschanel) uit 2010
 Volume 2 (Craig Ward), een muziekalbum van de Schotse muzikant Craig Ward uit 2011
 Glee: The Music, Volume 2, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2009
 Glee: The Music, The Christmas Album Volume 2, een soundtrackalbum van de personages in de Amerikaanse televisieserie Glee uit 2011
 Acoustic: Volume Two, een album van de Joey Cape en Tony Sly dat werd uitgegeven in 2012